Dynamite — шестой студийный альбом британской группы Jamiroquai, выпущенный лейблом Sony BMG в 2005 году. Диск стал золотым в Ирландии,
в Италии он занял 31-ю строчку в чарте. В Великобритании альбом вышел 20 июня 2005, и дебютировал на 3 месте в британском чарте. Только после 14 недель альбом покинул топ чарт 80 альбомов. Альбом записывался в разных местах, включая личную студию Джей Кея — Chillington studio, и в Лос-Анджелесе.

Синглы 
Первым синглом стала композиция «Feels Just Like It Should», релиз которой состоялся 6 июня 2005 года.

Следующей была выбрана песня «Seven Days in Sunny June», выпущенная на территории Великобритании а августе 2005 года, и достигнувшая 14 места в UK Singles Chart. Также она попала в саундтрек фильма «Дьявол носит Prada».

7 ноября вышел последний сингл с пластинки — трек «(Don’t) Give Hate A Chance». Клип на него стал первым анимационным видео за всю историю группы.

Список композиций 
 «Feels Just Like It Should» — 3:42
 «Dynamite» — 4:57
 «Seven Days in Sunny June» — 3:59
 «Electric Mistress» — 3:56
 «Starchild» — 5:13
 «Love Blind» — 3:35
 «Talullah» — 6:04
 «(Don’t) Give Hate a Chance» — 5:02
 «World That He Wants» — 3:14
 «Black Devil Car» — 4:45
 «Hot Tequila Brown» — 4:40
 «Time Won’t Wait» — 5:01

Чарты

Еженедельные

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома 
 Dynamite на discogs.com

Альбомы Jamiroquai